El término secretaria ejecutiva puede referirse:

a secretaria ejecutiva, un cargo administrativo;
a Secretaria ejecutiva, una película de Mike Nichols.